Enslev Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Enslev Kirke (Norddjurs Kommune) – en kirke i Enslev Sogn i Norddjurs Kommune
 Enslev Kirke (Randers Kommune) – en kirke i Enslev Sogn i Randers Kommune